Марварі, Марваді (मारवाडीी) — індоарійська мова, один з основних діалектів раджастхані, поширений на заході штату Раджастхан в історичній області Марвар (раджастханські округи Джодхпур, Палі, Сірохи, Джалор, Джайсалмер, Цур, Біканер, Нагаур, Аджмер, Бармер), сусідить з діалектами інших історичних областей Раджастану Шекхаваті, Меварі, Хадоті, Дхундхарі, Багрі та ін. Вихідці з Марвара (англ.), як представники торгової касти марварі, розсіяні по різних регіонах Індії.

Вивчення 
Першу граматику раджастхані написав джайнський монах Хемачандра Сурі (हेमचन्द्र सूरी, 1089−1172).

Письмість 
Для запису мови марварі зараз використовується переважно девангарі, іноді арабське письмо. Раніше також використовувався письмо махаджані, але зараз воно повністю витіснене деванагарі.

Посилання 
 Християнський фільм мовою марварі  (відео)
 Короткий англо-марварі розмовник

Індоарійські мови
Мови Індії